Kava ima više značenja:
 Kava (Kozenca)
 Kava (Viterbo)